Jump és una cançó de l'àlbum Still Not Getting Any del grup canadenc Simple Plan, de gènere pop punk. La cançó alterna dos gèneres molt semblants, el pop punk i el punk rock, a destacar els sons finals de les guitarres.

Cançons en anglès